Национальная валютная ассоциация () — ассоциацией созданная для разработки и совершенствования стандартов валютного рынка и денежного рынка в России. Основанная в Москве в 1999 году, ассоциация прекратила действовать в 2015 году в связи с присоединением к СРО «Национальная финансовая ассоциация».

В 2010 году членами Национальной валютной ассоциации являлись 69 финансовых организаций, в том числе

коммерческие банки:
 Сбербанк;
 Внешторгбанк;
 Внешэкономбанк;
 Газпромбанк;
 Альфабанк;
 Банк Москвы;
 JP Morgan;
 ABN AMRO;
 Raiffeisen;
 ING-Eurasia и другие;

валютные биржи, включая ММВБ; 

брокерские фирмы, ассоциации банков и другие организации.

См. также 
 RUONIA

Примечания 

Финансы